Philippe Muyters, Belgisch politicus en bestuurder
 Tom Muyters, Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam